Monção (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Monção (Portugal), een gemeente in het Portugese district Viana do Castelo
Monção (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Monção